Федеральная служба разведки (, , , , SRC) — главный орган разведки Швейцарской Конфедерации, созданный 1 января 2010 года путём слияния Службы анализа и предупреждения () со Службой стратегической разведки ().

Информацией от Федеральной разведывательной службы пользуются федеральные департаменты (министерства) Швейцарии, в частности:
 Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS)
 Федеральный департамент юстиции и полиции (FDJP)
 Федеральный департамент иностранных дел (FDFA)
 Федеральный департамент по экономическим вопросам (FDEA).
Информацию от SRC получает также руководство кантонов.
SRC поддерживает контакты с более чем 100 органами разведки, полиции и служб безопасности по всему миру, включая спецслужбы РФ.

Цели и задачи 
Круг задач Федеральной разведывательной службы определён федеральным законом Швейцарии о сфере деятельности и ответственности разведслужбы :
 ведёт сбор информации о других странах в аспектах, представляющих интерес для безопасности Швейцарии
 выполняет задачи разведки, касающиеся внутренней безопасности страны, в соответствии с законом;
 обеспечивает всестороннюю оценку угроз ситуации.

SRC внутри страны выявляет угрозы, связанные с терроризмом, разведкой против Швейцарии, экстремизмом и угрозами критически важной информационной инфраструктуре.
За рубежом SRC ведет сбор информации о терроризме, состоянии вооруженных сил, оперативной деятельности вооруженных сил Швейцарии за рубежом, а также распространении военных технологий и торговле оружием.

См. также 
 Спецслужбы Швейцарии
 Onyx (радиоэлектронная разведка)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120805010836/http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/en/home/documentation/publication/snd_publ.html

Спецслужбы Швейцарии